Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли с 13 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 26 спортсменок из 11 стран. Победительница определялась на основании четырёх заездов.

Настоящую сенсацию произвела женская саночная команда СССР, впервые выступившая на Олимпийских играх. Чемпионка мира 1978 года Вера Зозуля была лучшей во всех четырёх заездах и завоевала золотую медаль, тогда как её соотечественница Ингрида Амантова в условиях жесточайшей конкуренции смогла зацепиться за бронзу. Впервые в истории санного спорта олимпийские медали достались не немецкоговорящим спортсменам (ранее призёрами были исключительно немцы, австрийцы и альпийские итальянцы). Серебряную медаль получила представительница ГДР Мелитте Зольман, действующая чемпионка мира и Европы.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1980 Lake Placid Winter Games: Women’s Singles  — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1980